Offene Tür steht für:

 Offene Tür (Jugendhilfe), Arbeitskonzept der Kinder- und Jugendbetreuung
 Offene Tür (Klettern), instabile Gleichgewichtsverteilung im Klettersport
 Offene Tür (Lebensberatung)

Siehe auch:
 Politik der offenen Tür, eine Form der Außen- und Wirtschaftspolitik
 Tag der offenen Tür
 Die offene Tür, Kurzgeschichte des britischen Schriftstellers Saki